Szabó Szilárd (1918) színész
Szabó Szilárd (1956) néptáncos, oktató, koreográfus
Szabó Szilárd (1966) irodalomtörténész, író, műfordító
Szabó Szilárd (1966) újságíró
Szabó Szilárd (1969?) filmrendező
Szabó Szilárd rádiós szerkesztő-műsorvezető
Szabó Szilárd focista